Asama se puede referir a:

 Asama, un servicio de tren en Japón.
 Crucero japonés Asama, crucero de la Marina Imperial Japonesa.
 Monte Asama, un volcán en Japón.
 Santuario Asama, categoría de santuario sintoísta.